El nombre Matthew Barton puede referirse a las siguientes personas:

Matthew Barton, regatista británico;
Matthew Barton, tenista australiano.